Impuls kan betrekking hebben op:
 Impuls (psychologie): een plotselinge ingeving of gedachte
 Impuls (regeltechniek): een niet permanente elektrische stroom of een ander elektrisch signaal (ook puls genoemd)
 Impuls (natuurkunde): een grootheid die de hoeveelheid van beweging voorstelt
 Impuls (paardrijden): de voorwaartse drang van een paard, opgewekt en gecontroleerd door de ruiter
 Impulsantwoord, de reactie van een systeem op een impuls
 Impuls (organisatie): een organisatie gericht op welzijn in Amsterdam
 Actiepotentiaal of zenuwimpuls
 Impuls: in overdrachtelijke zin: een impuls geven aan een plan of project

Zie ook
 Puls (elektriciteit)